Wickbom är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Beata Wickbom (född 1968), svensk entreprenör
 Börje Wickbom (1889–1973), svensk militär
 Jan Wickbom (född 1924), svensk militär
 Johan Wickbom (1851–1930), svensk pedagog
 Sten Wickbom (1931–2015), svensk politiker och ämbetsman
 Tord Gustaf Wickbom (1916–2011), svensk journalist och författare
 Torsten Wickbom (1915–2010), svensk lärare och sexualupplysare
 Ulf Wickbom (född 1944), svensk journalist och författare

Svenska efternamn